Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Albert Portas che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Martín Rodríguez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 David Roditi /  Paul Rosner (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Olivier Delaître /  Byron Talbot (primo turno)
 Brandon Coupe /  Geoff Grant (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1998